Синемато́граф — многозначный термин, может означать:
 Синематограф — устаревшее название кинематографа.
 Синематограф — аппарат для съёмки и демонстрации кинофильмов, созданный братьями Люмьер.
 «Синематограф» — российский ежемесячный журнал, посвященный кинематографу, выходивший с 1910 по 1912 год.
 «Синематографъ» — театр в Москве.